

Айдарлинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Айдарлинський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасуський район, Костанайська область
 Айдарлинський сільський округ — адміністративна одиниця, Панфіловський район, Жетисуська область
 Айдарлинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сирдар'їнський район, Кизилординська область